Онколо́гия (от  — тяжесть, груз, и  — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Онкологические болезни представляют собой обширный и разнородный класс заболеваний. Онкологические заболевания являются системными и затрагивают, так или иначе, все органы и системы человека. Существует множество форм и вариантов течения рака. Хотя пациенты часто воспринимают онкологический диагноз как приговор, далеко не все, даже злокачественные, опухоли приводят к смерти. Современные исследования продемонстрировали, что у каждого человека в организме регулярно возникают раковые клетки и микроопухоли, которые гибнут и рассасываются под воздействием системы противоопухолевого иммунитета.

История 
Первые упоминания о злокачественных заболеваниях человека содержатся в древнеегипетских манускриптах датированных между 1500 и 1600 годами до нашей эры. В трудах античных авторов Гиппократа, Галена и Цельса были описаны различные формы раковых заболеваний. Среди методов лечения Гипократ предлагал диету, отдых и физические упражнения при лёгком течении заболевания, а также слабительные, тяжелые металлы и хирургическое вмешательство при тяжёлых формах.

В 1775 году английский врач Персивалл Потт описал рак мошонки, который часто встречался у трубочистов. В начале XX века, было установлено, что причиной развития этой формы рака были продукты перегонки каченного угля полициклические ароматические углеводороды, включая бензпирен.

Появление экспериментального направления в онкологии связано с работами Мстислава Николаевича Новинского и .

Разделы и специальности онкологии 
 Онкоандрология — изучает доброкачественные и злокачественные опухоли мужской половой системы.
 Онкогастроэнтерология — изучает доброкачественные и злокачественные опухоли пищеварительной системы.
 Онкогематология — изучает опухоли крови и кроветворных органов.
 Онкогепатология — опухоли печени.
 Онкогинекология — опухоли женской половой системы.
 Онкоортопедия — изучает доброкачественные и злокачественные опухоли костей, суставов и мягких тканей
 Онкодерматология — опухоли кожи.
 Онкомаммология — опухоли молочной железы.
 Онконефрология — опухоли почек.
 Онкоэндокринология — опухоли желёз внутренней секреции.
 Онкопульмонология — опухоли лёгких.
 Онкопроктология — опухоли прямой кишки.
 Онкоурология — опухоли мочевыделительной системы, мочевого пузыря.
 Нейроонкология — изучает опухоли нервной системы, головного мозга.
 Кардиоонкология — опухоли сердца.
 Психоонкология — изучает влияние онкозаболевания на психику пациента, его взаимодействие с медицинским персоналом и семьёй.
 Онкохирургия — изучает возможности применения оперативных хирургических методов при лечении онкологических заболеваний.
 Онкоэпидемиология — изучает закономерности распространения опухолевых заболеваний на определённой территории среди всего населения или отдельных его групп.
 Радиационная онкология (радиотерапия, лучевая терапия) — изучает возможности лечения онкологических заболеваний с помощью ионизирующей радиации.
 Онкологическая химиотерапия — изучает возможности лечения различных видов злокачественных новообразований с помощью введения в организм специальных химических веществ или лекарственных препаратов, так называемых противоопухолевых (антинеопластических) химиотерапевтических агентов.
 Онкоиммунология и онкоиммунотерапия — изучает возможности лечения опухолей иммунологическими препаратами и препаратами, которые воздействуют прицельно на иммунную систему.
 Педиатрическая онкология, или детская и подростковая онкология — изучает особенности онкологических заболеваний у детей и подростков.
 Гериатрическая онкология, или онкогеронтология, геронтоонкология — изучает особенности онкологических заболеваний у пожилых людей.
 Онкогигиена — изучает источники, механизмы развития онкологических болезней и разрабатывает онкогигиенические (профилактические) мероприятия среди популяции людей или определенной когорты населения, в том числе при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Методы лечения 
 Хирургическое (оперативное) удаление опухоли и/или метастазов.
 Паллиативные хирургические операции (например, устранение обструкции дыхательных путей или ЖКТ при нерезектабельной опухоли).
 Облучение опухоли и метастазов ионизирующей радиацией.
 Цитостатическая и/или цитотоксическая химиотерапия.
 Иммунотерапия с целью стимулирования собственного противоопухолевого иммунитета организма.
 Виротерапия с помощью онколитических вирусов.
 Гормональная терапия при гормоночувствительных и/или гормонозависимых опухолях.
 Фотодинамическая терапия.
 Таргетная терапия — лечение опухолей с помощью препаратов, действующих непосредственно на клетку-мишень () и минимально воздействующих на здоровые органы.
 Фитотерапия (см. Лекарственные растения в онкологии).

Такой метод лечения онкологических заболеваний, как использование БАДов (например, ягоды асаи, селен, витамин C, амигдалин, зелёный чай), не обладает доказанной эффективностью.

См. также 
 Доброкачественная опухоль
 Злокачественная опухоль
 Карцинома
 Метастаз
 Маммография
 Альтернативное лечение рака

Примечания

Литература

Ссылки 

 История онкологии 
 Материалы по онкологии от Российской академии наук 
 Treating cancer: Separating fact from fiction